Трет Конрад Хьюи второй год подряд побеждает в мужском парном соревновании в рамках ванкуверского турнира, однако на этот раз его партнёром выступает американец Трэвис Пэрротт, а не британец Доминик Инглот.

Посев 

  Стивен Хасс /  Джейми Маррей ''(Первый раунд)
  Трет Конрад Хьюи /  Трэвис Перрот (Титул)

<li>  Джордан Керр /  Дэвид Мартин (Финал)
<li>  Вашек Поспишил /  Бобби Рейнольдс (Полуфинал, отказ)

Ход турнира

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Ванкувера по теннису 2011